Lindenau kan syfta på:

Geografi

Polen
 Lindenau – det tidigare tyska namnet för en kommun i Schlesien i nuvarande , se Lipniki
 Lindenau, Kreis Heiligenbeil i Ostpreussen – det tidigare tyska namnet för en ort i Powiat Braniewski, Ermland-Masuriens vojvodskap, se Lipowina
 Lindenau, Kreis Gerdauen i Ostpreussen – det tidigare tyska namnet för en by i Powiat Bartoszycki, Ermland-Masuriens vojvodskap, se Lipica, Sępopol

Ryssland
Gross Lindenau – det tidigare tyskt namn för en ort i Kaliningrad oblast, se Oserki

Tjeckien
 Lindenau – det tyska namnet för en ort i kommunen Cvikov i Böhmen, se Lindava
 Lindenau – det tyska namnet för en ort i kommunen Potštát i Mähren, se Lipná

Tyskland 
Lindenau (Oberlausitz) – en ort och en kommun i Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Lindenau, Achslach – en ort i kommunen Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Lindenau, Bad Colberg-Heldburg – en stadsdel i staden Bad Colberg-Heldburg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Lindenau, Dermbach – en ort i kommunen Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Lindenau, Leipzig – en stadsdel i Leipzig, Sachsen
 Lindenau, Radebeul – en stadsdel i Radebeul, Landkreis Meissen, Sachsen.
 Lindenau, Rammingen – en ort i kommunen Rammingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lindenau, Scheidegg – en ort i köpingen Scheidegg, Landkreis Lindau, Bayern
 Lindenau, Schneeberg – en stadsdel i staden Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lindenau, Sontra – en stadsdel i staden Sontra, Werra-Meissner-Kreis, Hessen

USA 
Lindenau, Texas – en stad i Texas

Personer 
Lindenau är ett tyskt efternamn.
 von Lindenau ‒ en tyska adelssläkt
 Bernhard von Lindenau (1779-1854), sachsisk politiker och astronom.

Företag 
 Lindenau (varv) ‒ skeppsvarv och maskinfabrik i Kiel, Schleswig-Holstein, Tyskland.

Astronomiska objekt 
 Lindenau (månkrater) ‒ döpt efter Bernhard von Lindenau
 9322 Lindenau ‒ en asteroid i huvudbältet